Кристофер Кодуэлл (, настоящее имя — Кристофер Сент-Джон Спригг (); 20 октября 1907, Лондон — 12 февраля 1937, Испания) — британский марксист, писатель и поэт.

Родился в католической семье. Учился в католической школе Святого Бенедикта и затем другой школе, которую оставил в 15 лет (в 1922 году), так как его отец потерял работу литературного редактора в «Daily Express». Затем они переехали на север Англии.
Согласно традиционной точке зрения, Кодуэлл был в значительной степени самоучкой, изучавшим историю и философию в Лондонской библиотеке.

Член Коммунистической партии Великобритании, в которую вступил по возвращении в Лондон.

В декабре 1936 года поехал в Испанию, вступил в интернациональную бригаду. Участник Гражданской войны в Испании. Погиб в бою на Хараме. Значительная часть его работ была опубликована лишь посмертно, начиная с «Иллюзии и реальности» (написанная летом 1935 года, опубликована в 1937 году) — образца марксистской литературной критики.

В первой части своего романа 1936 года «Это моя рука» (This My Hand) он создал беллетризованную женскую версию собственного «Я» в образе Селии Харрисон (автобиографичность проглядывает там не только в этой героине).

Публикации на русском языке 
 Кодуэлл К. Иллюзия и действительность. Об источниках поэзии / пер. с англ. — М.: Прогресс, 1969. — 365 с.

Примечания

Ссылки 
 Липов А.Н. Сновидение и снотворчество в поэтике К. Кодуэлла // Полигнозис. М., 2000. С. 130–140.
 Christopher Caudwell Archive

Члены Коммунистической партии Великобритании
Бойцы интербригад
Литературные критики Великобритании
Революционеры Великобритании
Революционеры Испании
Погибшие в боях гражданской войны в Испании
Теоретики марксизма